Poliana – imię żeńskie
 Poliana – rodzaj motyla z rodziny zawisakowatych
 Poliana – miejscowość na Ukrainie w rejonie mikołajowskim